System Recordings — независимый американский лейбл, расположенный в Нью-Йорке, основанный в 2000 году. На лейбле выпускают преимущественно прогрессивную электронную танцевальную музыку.

За свою десятилетнюю историю на лейбле успели «засветиться» такие представители танцевальной культуры, как DJ Fresh, Benny Benassi, John Digweed, Christopher Lawrence,Van NiTRo,Miss Kittin, Ex-plosion, Nuclear maniac и многие другие.

Ссылки 
 Официальный сайт лейбла System Recordings

Лейблы звукозаписи, основанные в 2000 году
Лейблы электронной музыки
Лейблы звукозаписи США